Ыджыдшор (устар. Ыджыд-Шор) — название рек в Республике Коми:

 Ыджыдшор (приток Поскаю)
 Ыджыдшор (приток Ижмы)